

Biografia
Era il figlio di George Osborne, X duca di Leeds, e di sua moglie, Katherine Frances Lambton, figlia di George Frederick D'Arcy Lambton, II conte di Durham. Ultimogenito del duca di Leeds, nato a Bordighera a Villa Selva Dolce, ne ereditò il titolo alla sua morte. Si sposò tre volte, la prima moglie fu Irma Amelia de Malkhozouny, sposata il 23 marzo 1933 e da cui divorziò nel 1948. La seconda moglie fu Audrey Young, sposata il 21 dicembre 1948 e da cui divorziò nel 1955. L'ultima moglie fu Caroline Fleur Hobart Vatcher, sposata il 22 febbraio 1955.

John Godolphin Osborne ebbe una sola figlia dalla seconda moglie, Lady Camilla Dorothy Godolphin Osborne, nata il 14 agosto 1950.

Ascendenza

Note

Altri progetti

Duchi di Leeds